Beran kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Banaj, ort, Beratdistriktet,

Indonesien 

 Beran, Ngawi, by, 
 Beran, Blora, by, 
 Beran, Wonosobo, by,

Montenegro 

 Berane, kommunhuvudort,

Slovakien 

 Beran (berg i Slovakien), Žilina,

Tjeckien 

 Beran (berg i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar